Kəsəmən – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Kəsəmən – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian